Ponilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Chamaedorea pauciflora; o
 el nombre común de la planta Wendlandiella gracilis.